Hartigia är ett släkte av steklar som beskrevs av Jørgen Matthias Christian Schiødte 1839. Hartigia ingår i familjen halmsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halmsteklar
Hartigia